Los términos japonés y japonesa pueden referirse, en esta enciclopedia:

 a quien es natural de Japón, o a lo perteneciente o relativo a este país soberano de Asia;
 a la etnia japonesa, el grupo étnico mayoritario del archipiélago japonés, con comunidades de inmigrantes y descendientes en el resto del mundo;
 al idioma japonés, la lengua hablada en Japón.

Enlaces externos